Lacio () fudbalski je klub iz Rima, Italija. Klub je osnovan 1900. godine i trenutno se takmiči u Seriji A. Lacio svoje mečeve igra na stadionu Olimpiko koji ima kapacitet od 70.633 mesta. Lacio je titulu prvaka Italije osvajao 2 puta i to u sezonama: 1973/74 i 1999/00, 7 puta Italijanski kup: 1958, 1997/98, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2012/13. i 2018/19, 5 puta Superkup Italije, 1998, 2000, 2009, 2017. i 2019, Kup pobednika kupova 1998/99 i Superkup Evrope 1999.

Istorija 

Sportsko društvo Lacio je osnovano 1900. godine, a fudbalska sekcija je osnovana 1910. godine. Dve godine kasnije čim je Fudbalski savez Italije počeo organizovanje prvenstva u centru i na jugu Italije, Lacio se pridružio ligi. Tri puta je dostigao finale plej-ofa prvenstva, ali nikada nije osvojio, gubeći od Pro Verčelija 1913, od Kasalea 1914 i od Đenove 1923.

Godine 1927. Lacio je bio jedini veći rimski klub koji se odupro fašističkom režimu da ujedini sve rimske klubove u jedan. Tako je nastala Roma.

Klub je igrao u prvoj sezoni Serije A 1929. godine. Sa legendarnim italijanskim napadačem Silviom Piolom Lacio stiže do drugog mesta u Seriji A 1937. godine, što je najbolji predratni rezultat kluba.

Kup Italije Lacio prvi put osvaja 1958. godine, a 3 godine kasnije prvi put ispada u Seriju B. Dve godine kasnije klub se vraća u Seriju A, da bi nakon osrednjih nastupa u najvišem rangu ponovo ispao u niži rang sezone 1970/71. Dve sezone kasnije ponovo igra u Seriji A i bori se za titulu sa Milanom i Juventusom. Ipak završava kao treći na tabeli posle tesne završnice. Iduće sezone Lacio po prvi put postaje šampion Italije.

Godine 1980. Lacio je uz Milan izbačen iz Serije A zbog skandala u vezi nameštanja utakmica. Vraćaju se u Seriju A 3 godine kasnije i jedva izbegavaju ispadanje, da bi u sledećoj sezoni ispali iz lige kao pretposlednji na tabeli. Godine 1986. Laciju je u Seriji B oduzeto 9 bodova, što zadaje težak udarac Laciju koji izbegava ispadanje u Seriju C1.

Dolazak Serđa Kranjotija na mestu predsednika kluba 1992, menja istoriju kluba. Kranjoti je dovodio igrače za ogromne sume novca, poput Huana Sebastijana Verona (26,4 miliona funti), Kristijana Vijerija (22 miliona funti ) i Ernana Krespa (48,4 miliona funti).

Lacio je bio vicešampion 1995, treći 1996. i četvrti 1997, da bi 1999. izgubio titulu za jedan bod od Milana. Iduće sezone Lacio osvaja duplu krunu pod vođstvom trenera Svena Gorana Eriksona, i sa igračima među kojima su Alesandro Nesta (kapiten), Siniša Mihajlović, Pavel Nedved i Marselo Salas.

Dve godine ranije Lacio stiže do finala Kupa UEFA, gde je izgubio od Intera sa 3:0. Klub je još osvojio Kup Italije 1998. i 2004, kao i Kup pobednika kupova 1999. i tako biva poslednji osvajač ovog evropskog takmičenja. Iste godine osvaja i Evropski superkup pobedom nad Mančester junajtedom.

Finansijske afera 2002. u vezi Kranjotija i njegove prehrambene fabrike „Cirio“, su naterale Kranjotija da napusti klub, što je rezultovalo slabijim rezultatima. Klub počinje da prodaje svoje zvezde, a među njima i kapitena Alesandra Nestu. Godine 2004. Klaudio Lotito postaje predsednik kluba.

Sezone 2006/07. Lacio je, uprkos oduzimanju 3 boda zbog skandala u vezi nameštanja 2006. godine, bio treći u Seriji A i tako iduće sezone igrao kvalifikacije za Ligu šampiona. Lacio je u kvalifikacijama izbacio Dinamo iz Bukurešta, a u grupnoj fazi je igrao sa Real Madridom, Olimpijakosom i Verderom, ali je odmah ispao.

Svoju petu titulu osvajača Kupa Italije osvaja pobedom nad Sampdorijom u finalu 2009, dok šestu titulu osvaja 2013. godine pobedom nad Romom u finalu. Nakon dva izgubljena finala od Juventusa 2015. i 2017. godine Lacio je svoj sedmi trofej u kupu osvojio 2019. pobedom nad ekipom Atalante u finalu.

Rivalstvo sa Romom

Derbi dela kapitale (statistika) 

Od 19. marta 2023.

Uspesi

Nacionalni 
  Serija A :
 Prvak (2) : 1973/74, 1999/00.
 Viceprvak (6) : 1912/13, 1913/14, 1922/23, 1936/37, 1994/95, 1998/99.

  Kup Italije :
 Osvajač (7) : 1958, 1997/98, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2012/13, 2018/19.
 Finalista (3) : 1960/61, 2014/15, 2016/17.

  Superkup Italije :
 Osvajač (5) : 1998, 2000, 2009, 2017, 2019.
 Finalista (3) : 2004, 2013, 2015.

  Serija B :
 Prvak (1) : 1968/69.
 Viceprvak (3) : 1962/63, 1971/72, 1982/83.
 Promovisan u viši rang (2) : 1926/27, 1987/88.

Međunarodni
  Kup pobednika kupova :
 Osvajač (1) : 1998/99.

  UEFA superkup :
 Osvajač (1) : 1999.

  UEFA kup :
 Finalista (1) :  1997/98.

  Kup Alpa :
 Osvajač (1) : 1971.

Stadion 

Lacio igra svoje utakmice kao domaćin na stadionu Olimpiko, najvećem stadionu u Rimu kojeg deli zajedno sa najvećim rivalom Romom. Stadion je otvoren 1937. godine, a bio je domaćin na Olimpijskim igrama 1960, kao i Svetskog prvenstva u atletici 1987, finala Evropskog prvenstva 1980. i Svetskog prvenstva 1990, i finala Lige šampiona 1996. i 2009.

Trenutni sastav 
2. marta 2023. 

 

 (капитен)

Na pozajmici 

 (Sao Paulo)
 (Potenca)
 (Ređina 1914)
 (Sporting Hihon) 
 (SD Triestina Kalčo 1918)
 (AZ Pičerno)
 (Monterozi Tuša)
 (FU Renate)

 (Inter Milano)
 (Empoli)
  (Sparta Prag)
 (Fidelis Andria)
 (Kadiz)
 (Real Ovijedo)
 (Tenerife)

Povučen dres 

Dres sa brojem 12 je povučen iz upotrebe, jer je posvećen navijačima kao 12-om igraču.

Poznati bivši igrači

Trofejni treneri Lacija

Vidi još 
Spisak fudbalskih klubova Italije

Reference

Spoljašnje veze

 SSLazio.it – Zvaničan sajt kluba

Лацио
ФК Лацио